

Embarcation 

Vaka (îles Cook), terme maori des îles Cook pouvant signifier à la fois tribu ("vaka tangata"), ou pirogue ("vaka tere").
Vaka purua, type de pirogue à double coques des îles Cook.

Personnes 

Joseph Vaka (1980-) joueur de rugby tongien
Saïmoni Vaka (1987-) joueur de rugby fidjien

Voir aussi 

Homonymie de patronyme